

Cinema
 Muck – film del 2015

Geografia
 Antartide
 Muck – ghiacciaio

 Regno Unito
 Muck – isola delle Ebridi Interne (Scozia)
 Muck – isola dell'Irlanda del Nord

Persone
 Andor Muck – studioso ungherese
 Andreas Johann Muck – studioso tedesco
 Anna-Katharina Muck – attrice tedesca
 Daniel Muck – attore tedesco
 Desa Muck – attore e scrittore sloveno
 Fritz Muck – chimico tedesco
 Jenny-Marie Muck – attrice tedesca
 Michael Muck – ciclista tedesco
 Karl Muck – direttore d'orchestra tedesco
 Oskar Muck – schermidore tedesco
 Otto Muck – teologo austriaco
 Peter Muck – musicista tedesco
 Richard Muck – scrittore tedesco
 Warren Muck – militare